Алекса́ндр Вячесла́вович Мартынов (Стекольников) (род. 25 ноября 1982, Ленинград) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 25 ноября 1982 года. Мать — искусствовед и филолог по образованию, работает в Русском музее в Санкт-Петербурге  ведущим научным сотрудником. Отец — инженер-системотехник. С девяти лет артист театра-студии «Форте» (Санкт-Петербург). В детстве мечтал стать врачом. После неудачной попытки поступления в СПбГУ на истфак, год проработал в детском доме педагогом по ритмопластике. В 2004 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (ныне — РГИСИ), курс Владимира Петрова.
Служит в театре с 2004 года. Принимает участие в эстрадных программах как артист оригинального жанра.

Лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады (2006).

В 2010 году принял участие в съёмках программы «Пороблено в Украине» на телеканале Интер.

В 2008 году подал заявку на участие в ситкоме «Универ. Новая общага», но ответ поступил лишь в 2013. Ради съёмок в сериале переехал в Москву. В 2016 году стал членом жюри конкурса «Миссис Краснодар — 2016». 

В 2018 году стал одним из членов жюри в конкурсах «Краса студенчества России» и «Студент года». Также выступил в качестве эксперта в творческом образовательном форуме «Вдохновение».

В мае 2019 года стал членом жюри фестиваля «Российская студенческая весна» в направлении «Оригинальный жанр».

Личная жизнь 
12 августа 2011 года женился на Марии — художнике-технологе по костюмам. Есть два сына — Георгий (2004) (сын Марии) и Иван (2011). 27 марта 2019 года у пары родилась дочь Дарья.

В социальных сетях Александр подписан фамилией «Мартынов», как говорит сам актёр, ранее её носили предки по отцу, но по неизвестным причинам сменили.

Актерское мастерство 
Валентин Будейко — только на экране главный ботан «Универа». В жизни Александр Стекольников, воплотивший этот образ, вполне серьезный и взрослый актер, которому есть что передать новичкам. Начинал он еще в 90-х. Помните блестящую комедию Юрия Мамина «Окно в Париж»? Там была толпа школьников, которых учитель музыки телепортировал во Францию. Вот среди них был и Саша.«С 9 лет я занимаюсь актерским мастерством. Начинал в Питере в театральной студии «Форте». Потом я вырос, выучился, начал преподавать сначала в детском доме-профилактории ритмопластику, переняв опыт руководителя студии «Форте» Татьяны Ивановны Голодович. В дальнейшем помогал ей преподавать сцен. движение на курсе Татьяны Казаковой, худрука театра Комедии, в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Потом поступил в Театр «Буфф». И теперь вернулся к преподаванию. Сейчас набираю курсы актерско-пластического мастерства», — рассказывает Стекольников.Актер скоро запустит сайт, на котором можно будет узнать о курсах подробнее. Пока известно, что обучение состоит из трех этапов: базовый, продвинутый и мастерский. На первом этапе ученики будут развивать воображение, фантазию, внимание, координацию. Раскрепощать тело и голос. На втором этапе идет погружение в актерскую профессию: работа над взаимодействием с партнером, вера в предлагаемые обстоятельства и и так далее. На третьем этапе идет постановка этюдов, кусочков спектаклей и драматических произведений.

Вместе со Александром Стекольниковым начинающим актерам будет помогать и другой, хорошо знакомый зрителю актер «Универа» — Григорий Кокоткин, исполнитель роли Киселя. Он занимается режиссурой, подключаясь на второй и третьей ступенях обучения. 

На курсах Александра, как он уверяет, есть ключевое отличие от всех других театральных студий:«Мы делаем акцент на пластическом раскрепощении. На основе импровизационных упражнений. Потому что подвижное тело лучше откликается на актерские задачи. Это наш инструмент. У актера тело всегда должно быть «разогретым пластилином». Такой подход к профессии мне прививали с детства. И я благодарен моим педагогам за то, что раскрыли мне секреты профессии, которыми сегодня я готов поделиться и сам! Курсы называются «Джокер», потому что это слово ярко и емко отражает суть актерского существования: это и смена масок, жанров, и переключение с персонажа на персонаж, и перемена состояний, и шутовство, и позерство. Актер должен быть универсален», — поясняет Александр Стекольников.

Актёрские работы

Фильмография

В театре 
 «Волшебник изумрудного города» — (реж. Виктор Рябов) — Буфф
 «Солесомбра» — (реж. Яна Тумина) — Театр Сатиры на Васильевском
 «Ванна из лепестков роз» — (реж. Андрей Житинкин) — Театральный Центр на Коломенской
 «Великолепный рогоносец» — (реж. Геннадий Май) — Буфф
 «Волонтёры» — (реж. Александр Баргман) — Такой театр
 «Каин» — (реж. Александр Баргман) — Такой театр
 «Смешные поневоле» — (реж. Александр Баргман) — Приют Комедианта (2010 год)
 «Время и семья Конвей» — (реж. Александр Баргман) — Такой театр — (роль Алана)
 «Ну и фрукт ты!» — (реж. Сергей Рост) — Антреприза — Жора
 «Пора по парам» — (реж. Марина Федункив) — Антреприза
 «Страсти у фонтана» — (реж. Геннадий Май) — Буфф
 «Страсть, па-де-де и т. д.» — (реж. Вероника Козоровицкая) — Буфф
 «Остров сокровищ» — (реж. Александр Поляков) — Буфф
 «Женя, Женечка и „катюша“» — (реж. Вячеслав Варкин) — Буфф
 «Квадратура круга» — (реж. Геннадий Май) — Буфф
 «Примадонны» — (реж. Михаил Смирнов) — Буфф
 «Всё тот же Лес» — (реж. Исаак Штокбант) — Буфф
 «Ревизор» — (реж. Вячеслав Варкин) — Буфф
 «Подыскиваю жену. Недорого!» — (реж. Михаил Церишенко) — Антре

Награды 
 Победитель конкурса грантов СПб для молодых учёных и специалистов, 2004 год.
 Победитель XIV фестиваля театра СПб «Детям» — (за роль Гудвина в спектакле «Волшебник изумрудного города»), театр Буфф, 2005 год.
 Победитель Всероссийского конкурса артистов эстрады (в номинации артист «оригинального жанра»), 2006 год.
 Дипломант Регионального конкурса-фестиваля (Москва-Ялта-Транзит, номинация артист «оригинального жанра»), 2007 год.
 Победитель VII фестиваля студенческих фильмов «ПИТЕРКИТ» (лучшая актёрская роль в фильме «Долгая прогулка навсегда»), 2009 год.
 Благодарность министра культуры А. А. Авдеева («За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу»), 2010 год.
Победитель фестиваля «Амурская осень» за роль в спектакле «Ну и фрукт ты!» («Лучший мужская роль»), 2019 год.

См. также 

 Такой театр
 Приют Комедианта

Примечания

Ссылки 
 Фильмография, биография и фотогалерея Александра Стекольникова
 Стекольников Александр в «Instagram»

Актёры и актрисы театров России
Выпускники Российского государственного института сценических искусств